Дескати может означать:

 Дескати — малый город в Греции.
 Дескати (дим) — община (дим) в Греции.
 Дескати (дим, программа «Каподистрия») — упразднённая община (дим) в Греции.